chassis (IPA: ) – słowo dotarło do polszczyzny z języka angielskiego (źródłowo wywodzi się z łaciny: capsa, następnie z francuskiego châssis). Ma wiele znaczeń w różnych dziedzinach:
 w elektronice – bazowy element konstrukcyjny urządzeń elektronicznych takich jak: radioodbiornik, telewizor, monitor, wzmacniacz akustyczny i in., który może być wykonany w postaci wytrawionej płytki drukowanej najczęściej FR-4, lub CEM-2. Może być też ramą metalową, stanowiącą zasadniczy konstrukcyjny moduł urządzenia; służy do mocowania elementów składowych.
 w motoryzacji – podwozie, rama konstrukcyjna pojazdu
 Chassis – polski zespół numetalowy